L’attoparsec est une unité de mesure utilisée de manière ironique. Elle associe le parsec, utilisé en astronomie pour mesurer les grandes distances interstellaires (un parsec vaut environ , soit environ ), et le préfixe « atto » (). Ainsi, l’attoparsec (apc) représente environ .

Références 

Unité de longueur